Бартоломео I делла Скала (; ум. 7 марта 1304, Верона, сеньория Вероны) — итальянский кондотьер и сеньор Вероны из дома Скалигеров с 1301 по 1304 год.

Биография 
Время и место рождения Бартоломео не известны. Он был сыном Альберто I делла Скала, народного капитана Вероны, который правил Вероной с 1277 по 1301 год. Бартоломео принял капитанскую присягу еще в 1290 году. Вместе с отцом он участвовал в двух военных походах: в 1297 году против епископства-княжества Тренто и в 1299 году против сеньории Мантуя. В обеих компаниях веронцы одержали победу. После этих походов Бартоломео получил звание кондотьера.

Альберто I умер в Вероне 3 сентября 1301 года. Бартоломео наследовал ему в возрасте тридцати одного года, став народным капитаном и фактическим сеньором Вероны. Он получил опеку над двумя младшими братьями, Альбойно и Кангранде, которые в то время были ещё несовершеннолетними. Несмотря на умение воевать, предпочитал решать дела миром и стремился рачительно управлять городом. 30 сентября 1301 года ему удалось заключить мир с князь-епископом Тренто.

В 1291 году Бартоломео I сочетался браком с Констанцией Антохийской (1270—1304), дочерью Конрада Антиохийского, графа Челано и Альбы. В этом браке родился единственный ребёнок, сын Франческо (ум. 1332). Во втором браке с Онестой Савойской кондотьер потомства не имел.

У него было два незаконнорожденных сына от неизвестных любовниц —  (ум. 1325) и Байлардино (ум. 1333). Бартоломео признал бастардов своими детьми, дав им свою фамилию.

Во время своего правления он оказал гостеприимство поэту Данте Алигьери, изгнанному из Флоренции партией чёрных гвельфов. Бартоломео I умер 7 марта 1304 года. Ему наследовал младший брат Альбойно делла Скала.

Предки 

</center>

В художественной литературе 

Бартоломео I делла Скала является одним из действующих лиц пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», действие которой происходит в Вероне; в тексте пьесы он именуется как «герцог Эскал».

Примечания

Литература 
 G. C. Bascapè. I conti palatini del regno italico e la città di Pavia dal Comune alla Signoria, in Arch. stor. lombardo, LXII (1936). P. 371
 Jane Black. Absolutism in Renaissance Milan: Plenitude of Power under the Visconti and the Sforza 1329-1535. — Oxford University Press, 2009. — 300 p. — ISBN 978-0-19-956529-0

Ссылки 
  DELLA SCALA, Bartolomeo di Gian Maria Varanini — Dizionario Biografico degli Italiani — Volume 37 (1989)

Бартоломео I
Бартоломео I